Charlo steht für:

 Charlo (New Brunswick), ein Ort in der kanadischen Provinz New Brunswick
 Charlo (Montana), eine Ortschaft im Lake County (Montana) im US-Bundesstaat Montana

Charlo Ist der Familienname folgender Personen
 Jermall Charlo (* 1990), US-amerikanischer Profiboxer, Weltmeister der IBF
 Jermell Charlo (* 1990), US-amerikanischer Profiboxer 

Charlo ist der Künstlername von:
 Charlo (Musiker) (1905–1990), Tangomusiker, Komponist, Sänger, Pianist, Schauspieler